Arraial kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Uruburetama (ort), Ceará, 
 Arraial (kommun i Brasilien), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar